Suuri Mäntysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Suuri Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,28, long 28,34),  (57 ha)
2. Suuri Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,31, long 28,04),  (53 ha)
3. Suuri Mäntysaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (85 ha)

Se även
Iso Mäntysaari
Pieni Mäntysaari
Mäntysaari
Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar